Dit is een  lijst van Israëlische ministers van Financiën.

Ministers van Financiën van Israël (1948–heden) 

 
Financiën
Israëlische